204-й отдельный корректировочно-разведывательный авиационный полк — с мая 1944 года по 1 июня 1944 года.

Описание 
Нахождение в строю: с 1 июня 1944 года до окончания войны. В составе действующей армии: с 1 июня 1944 года по 14 ноября 1944 года (167 дней) и с 3 февраля 1945 года по 9 мая 1945 года (96 дней). Перечень № 12. С 1 июня 1944 года до окончания войны — в составе Военно-Воздушных Сил. В составе объединений:
 С 1 июня 1944 года по 14 ноября 1944 года — в составе 7-й Воздушной Армии Карельского Фронта.
 С 14 ноября 1944 года по 3 февраля 1945 года — в составе 7-й Воздушной Армии Резерва Ставки Верховного Главнокомандования.
 С 3 февраля 1945 года до окончания войны — в составе 4-й Воздушной Армии 2-го Белорусского Фронта.

Командир полка: майор Шаченков Ефим Сергеевич — с мая 1944 года до окончания войны. Заместитель командира полка по политической части: гвардии майор Гриценко Пётр Тимофеевич — с июня 1944 года до окончания войны. Начальник штаба полка: гвардии подполковник Петкевич Яков Юлианович — с 4 июля 1944 года до окончания войны.

Боевой путь 
Полк принимал участие в Обороне Карелии и Заполярья с 1 июня 1944 года по 14 ноября 1944 года. В том числе в Свирско-Петрозаводской операции в период с 21 июня 1944 года по 9 августа 1944 года, Тулоксинской операции в период с 23 июня 1944 года по 27 июня 1944 года. Петсамо-Киркенесской операции с 7 октября 1944 года по 29 октября 1944 года.

Восточно-Прусская операция — с 3 февраля 1945 года по 25 апреля 1945 года.

Млавско-Эльбингская операция — с 3 февраля 1945 года по 26 ??? 1945 года.

В указанный период полк дислоцировался на следующих аэродромах Видлицы, Гирвас, Лоухи-13, Тунгозеро, Уомас-2, Мурмаши, Килп-явр.

Потери 
16 сентября 1944 года самолёт Ил-2, который вылетел в составе группы был сбит истребителями ФВ-190, во время боевого вылета с целью осуществления разведки, лётчики л-нт И. И. Кудрявцев и л-нт А. Н. Тарасов выжили.

30 ноября 1944 года Ил-2 произошла авиакатастрофа близ Пиндуши, в которой погибли младший лейтенант Малышевский А. Я., Капитан-лейтенант Баран Г. М., старший сержант Абзалетдинов А. З.

Награды и почётные наименования 
Приказом НКО от 2 июля 1944 года на основании приказа ВГК№ 114 от 24 июня 1944 года полку было присвоено почётное наименование «Свирский».

Указом Президиума Верховного Совета СССР полк награждён орденом Суворова III степени.

Благодарности 
 Приказом ВГК № 114 от 24 июня 1944 года за форсирование реки Свирь.
 Приказом ВГК № 197 от 15 октября 1944 года за овладение городом Петсамо (Печенга).
 Приказом ВГК № 202 от 23 октября 1944 года за освобождение района Никель, Ахмалахти, Сальмиярви.
 Приказом ВГК № 205 от 25 октября 1944 года за овладение городом Киркенес.
 Приказом ВГК № 208 от 1 ноября 1944 года за освобождение Печенгской области.
 Приказом ВГК № 283 от 21 февраля 1945 года за овладение городом Черск.
 Приказом ВГК № 285 от 27 февраля 1945 года за овладение городами Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Бублиц.
 Приказом ВГК № 286 от 28 февраля 1945 года за овладение городами Нойштеттин и Прехлау.
 Приказом ВГК № 287 от 3 марта 1945 года за овладение городами Руммельсбург и Поллнов.
 Приказом ВГК № 289 от 4 марта 1945 года за овладение городом Кёзлин.
 Приказом ВГК № 294 от 7 марта 1945 года за овладение городами Гнев и Старогард.
 Приказом ВГК № 299 от 12 марта 1945 года за овладение городами Тчев, Вейхерово и Пуцк.
 Приказом ВГК № 313 от 28 марта 1945 года за овладение городом и военно-морской базой Гдыня.
 Приказом ВГК № 319 от 30 марта 1945 года за овладение городом и крепостью Гданьск.
 Приказом ВГК № 344 от 26 апреля 1945 года за овладение городом Штеттин.
 Приказом ВГК № 348 от 27 апреля 1945 года за овладение городами Пренцлау и Ангермюнде.
 Приказом ВГК № 351 от 29 апреля 1945 года за овладение городами Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, Лихен.
 Приказом ВГК № 352 от 30 апреля 1945 года за овладение городами Грайфсвальд, Трептов, Нойштрелитц, Фюрстенберг, Гранзее.
 Приказом ВГК № 354 от 1 мая 1945 года за овладение городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг.
 Приказом ВГК № 358 от 2 мая 1945 года за овладение городами Ростоком и Варнемюнде.
 Приказом ВГК № 360 от 3 мая 1945 года за овладение городами Барт, Бад-Доберан, Нойбуков, Барин, Виттенберге.
 Приказом ВГК № 362 от 5 мая 1945 года за овладение портом и военно-морской базой Свинемюнде.
 Приказом ВГК № 363 от 6 мая 1945 года за овладение островом Рюген.

Личный состав награждённый орденами СССР в период участия в Великой Отечественной войне 
 Приказом Командующего Артиллерией Карельского Фронта № 063/н от 18 августа 1944 года командир эскадрильи капитан Коневцев Л. А. и заместитель командира эскадрильи лейтенант Окунь С. Л. награждены Орденом Красного Знамени. Старший лётчик-наблюдатель лейтенант Торопов И. К. награждён Орденом Отечественной Войны I степени.
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1944 года начальник штаба полка гвардии подполковник Петкевич Я. Ю.  награждён Орденом Красного Знамени.
 Приказом Командующего Артиллерией Карельского Фронта № 0115/н от 11 ноября 1944 года. Капитан-лейтенант Начальник связи эскадрильи Баран Г. М. награждён Орденом Красного Знамени. Лётчик Лейтенант Кудрявцев И. И. награждён Орденом Отечественной Войны I степени. Старший техник лейтенант Эриванлы Н. А. награждён Орденом Отечественной Войны II степени. Техник-лейтенант заместитель старшего техника эскадрильи по вооружению Банный М. А., Заместитель начальника штаба полка капитан Вепров А. С., старший техник-лейтенант техник звена Деркач Д. В., лётчик-наблюдатель гвардии лейтенант Ефимов Н. П., техник звена Гвардии старший техник-лейтенант Кобяков И. П., заместитель командира эскадрильи лейтенант Кулешов А. И., техник звена техник-лейтенант Кундалев П. А., лётчик младший лейтенант Сизов М. Г., заместитель старшего техника эскадрильи младший техник-лейтенант Сорокин В. В., инженер полка по полевому ремонту старший техник-лейтенант Сурженко С. Д., лётчик лейтенант Тарасов А. Н., техник звена техник-лейтенант Французов А. М.  награждены  Орденом Красной Звезды.
 Приказом Командующего Артиллерией Карельского Фронта № 0127/н от 29 ноября 1944 г. начальник штаба гвардии подполковник Петкевич Я. Ю. награждён  Орденом Отечественной Войны I степени.
 Приказом Командующего Артиллерией Карельского Фронта № 0118/н от 13 ноября 1944 г. командир полка майор Шаченков Е. С. награждён  Орденом Александра Невского.
 Приказом Командующего Карельским Фронтом № 0140/н от 3 декабря 1944 г. заместитель старшего инженера полка по вооружению капитан Федосеев Г. Я. награждён Орден Красной Звезды.
 Приказом Командующего Артиллерией 2-го Белорусского Фронта № 020/н от 25 апреля 1945 г. заместитель командира эскадрильи по эксплуатации старший техник-лейтенант Нечипоренко А. М., старший лётчик-наблюдатель лейтенант Торопов И. К. награждены Орденом Отечественной Войны II степени.
 Приказом Командующего 2-м Белорусским Фронтом № 022/н от 27 апреля 1945 г. лётчик-наблюдатель старший лейтенант Крашенинников Е. В. награждён Орденом Отечественной Войны I степени(2)
 Приказом Командующего 2-й Ударной Армии № 064/н от 12 мая 1945 г. начальник связи эскадрильи лейтенант Клименко И. П., командир звена лейтенант Соседко Д. А. награждены Орденом Красного Знамени.
 Приказ Командующего Артиллерией 2-го Белорусского Фронта № 035/н от 29 мая 1945 г. старший лётчик лейтенант Кудрявцев И. И. награждён Орденом Красного Знамени.
 Заместитель командира полка по политической части гвардии майор  Гриценко П. Т., лётчик-наблюдатель капитан Дейко В. Д., старший инженер полка старший техник-лейтенант Эриванлы Н. А., заместитель командира эскадрильи по эксплуатации старший техник-лейтенант Ерискин В. Т., командир звена лейтенант Ефимов И. И., помощник командира полка по Воздушно-Стрелковой Службе капитан Курочкин В. В., лётчик-наблюдатель лейтенант Носов В. Г., начальник штаба полка гвардии подполковник Петкевич Я. Ю. — награждены Орденом Отечественной Войны I степени. Старший техник полка по радио старший техник-лейтенант Каблуков Л. А., штурман полка капитан Котлов И. В., лётчик-корректировщик младший лейтенант Оболенский Н. С., старший лейтенант. Начальник отделения строевого и кадров. Плаксин П. И., старший врач лейтенант медицинской службы полка Сидоров П. Д., старший лётчик младший лейтенант Сизов М. Г., штурман-корректировщик полка капитан Шверненко И. И. — награждены Орденом Отечественной Войны II степени. Младший лейтенант лётчик-наблюдатель Дейнего Н. П., старший авиационный механик старший сержант Журавлев М. П., механик по приборам старшина Королёв И. Д., лётчик-корректировщик младший лейтенант Масленников И. А., техник звена техник-лейтенант Мендгалиев Галлиулла, Комсомольский организатор полка младший лейтенант Назаров Н. И., лётчик-корректировщик младший лейтенант Опутин Л. Н., помощник начальника штаба по специальной связи лейтенант Хохлачев Г. Н., техник звена младший техник-лейтенант Шепетов А. В. награждены Орденом Красной Звезды.
 Приказ Командующего Артиллерией 2-го Белорусского Фронта № 041/н от 29 мая 1945 года. Воробьёв Владимир Зиновьевич. Старший сержант технической службы. Механик по электрическому оборудованию. Орден Отечественной Войны II степени.
 Гончар Михаил Дмитриевич. Техник-лейтенант. Техник звена. Орден Отечественной Войны II степени. Деркач Дмитрий Васильевич. Старший техник-лейтенант. Начальник отделения строевого и кадров полка. Орден Отечественной Войны II степени. Журавель Пётр Егорович. Старший лейтенант. Лётчик-наблюдатель корректировщик. Орден Отечественной Войны II степени.
 Крушевский Виктор Николаевич. Техник-лейтенант. Заместитель старшего техника по специальному оборудованию. Орден Отечественной Войны II степени.
 Поляков Израиль Львович. Старший лейтенант. Адъютант эскадрильи. Орден Отечественной Войны II степени.
 Пузин Пётр Терентьевич. Старший техник-лейтенант. Техник звена. Орден Отечественной Войны II степени.
 Румянцев Анатолий Антонович. Майор. Заместитель начальника штаба полка по аэрофоторазведке. Орден Отечественной Войны II степени.
 Щепкин Василий Андреевич. Лейтенант. Адъютант эскадрильи. Орден Отечественной Войны II степени.
 Зырянов Владимир Иванович. Младший лейтенант. Командир звена. Орден Красной Звезды.
 Кисляк Никита Павлович. Техник-лейтенант. Техник звена. Орден Красной Звезды.
 Федорищев Николай Михайлович. Младший лейтенант. Лётчик-наблюдатель. Орден Красной Звезды.

 Приказ Командующего Артиллерией 2-го Белорусского Фронта № 045/н от 29 мая 1945 года.
 Коневцев Леонид Александрович. Капитан. Командир эскадрильи. Орден Отечественной Войны I степени.
 Кулишов Александр Иванович. Лейтенант. Заместитель командира эскадрильи. Орден Отечественной Войны I степени.
 Осипов Николай Назарович. Техник-лейтенант. Командир звена. Орден Отечественной Войны II степени.
 Гришкин Александр Васильевич. Старший лейтенант. Партийный организатор полка. Орден Красной Звезды.
 Макарейкин Степан Евграфович. Старший техник-лейтенант. Техник фотооборудования. Орден Красной Звезды.
 Максимов Юрий Иванович. Старший техник-лейтенант. Начальник отделения фотограмметрической обработки полка. Орден Красной Звезды.
 Разживин Павел Евлампиевич. Старший техник-лейтенант. Заместитель старшего инженера полка по специальным службам. Орден Красной Звезды.
 Сычёв Василий Никифорович. Техник-лейтенант. Заместитель старшего техника эскадрильи по вооружению. Орден Красной Звезды.
 Январев Фёдор Иванович. Старший техник-лейтенант. Техник звена. Орден Красной Звезды.

 Приказ Командующего Артиллерией 2-го Белорусского Фронта № 057/н от 5 июня 1945 года.
 Шаченков Ефим Сергеевич. Майор. Командир полка. Орден Красного Знамени(3)

 Приказ Командующего 2-м Белорусским Фронтом № 070/н от 14 июня 1945 года.
 Зинчик Леонид Григорьевич. Старший сержант. Механик по радио. Орден Отечественной Войны II степени.
 Ущаповский Яков Васильевич. Майор. Заместитель командира полка. Орден Отечественной Войны II степени.
 Федосеев Григорий Яковлевич. Капитан. Заместитель старшего инженера полка по вооружению. Орден Отечественной Войны II степени.

Вооружение 
На вооружении полка с июня 1944 года были самолёты Ил-2, а с июня 1944 года также Як-9.

Личный состав полка 

 Банный Мартьян Анисимович
 Баран Гирш Меерович
 Вепров Алексей Степанович
 Воробьёв Владимир Зиновьевич
 Гончар Михаил Дмитриевич
 Гриценко Пётр Тимофеевич
 Гришкин Александр Васильевич
 Дейко Василий Дмитриевич
 Дейнего Николай Прокофьевич
 Деркач Дмитрий Васильевич
 Ерискин Виктор Тимофеевич
 Ефимов Иван Иванович
 Ефимов Николай Павлович
 Журавель Пётр Егорович
 Журавлев Михаил Петрович
 Зинчик Леонид Григорьевич
 Зырянов Владимир Иванович
 Каблуков Леонид Ануфриевич
 Кисляк Никита Павлович
 Клименко Иван Павлович
 Кобяков Иван Павлович
 Королёв Иван Дмитриевич
 Котлов Иван Васильевич
 Крашенинников Евгений Валентинович
 Крушевский Виктор Николаевич
 Кудрявцев Иван Иванович
 Кулешов Александр Иванович
 Кулишов Александр Иванович
 Кундалев Павел Аврамович
 Курочкин Владимир Васильевич
 Макарейкин Степан Евграфович
 Максимов Юрий Иванович
 Масленников Иван Алексеевич
 Мендгалиев Галлиулла
 Назаров Николай Иванович
 Нечипоренко Аркадий Максимович
 Носов Валентин Григорьевич
 Оболенский Николай Сергеевич
 Окунь Семён Львович
 Опутин Леонид Николаевич
 Осипов Николай Назарович
 Петкевич Яков Юлианович
 Плаксин Пётр Иванович
 Поляков Израиль Львович
 Пузин Пётр Терентьевич
 Разживин Павел Евлампиевич
 Румянцев Анатолий Антонович
 Сидоров Пётр Дмитриевич
 Сизов Михаил Гаврилович
 Сорокин Владимир Васильевич
 Соседко Дмитрий Андреевич
 Сурженко Сергей Дмитриевич
 Сычёв Василий Никифорович
 Тарасов Анатолий Николаевич
 Торопов Ипполит Константинович
 Ущаповский Яков Васильевич
 Федорищев Николай Михайлович
 Федосеев Григорий Яковлевич
 Французов Александр Макарович
 Хохлачев Григорий Николаевич
 Шаченков Ефим Сергеевич
 Шверненко Иван Иванович
 Шепетов Алексей Васильевич
 Щепкин Василий Андреевич
 Эриванлы Носо Алиевич
 Январев Фёдор Иванович

Литература

Ссылки 
 

Военно-воздушные силы СССР
Авиация России